Agripino de Alexandria — patriarca de Alexandria do 
 Agripino de Cartago — bispo de Cartago do 
 Agripino (mestre dos soldados) — oficial romano do 

Desambiguações de história